In der Handball-DDR-Liga der Frauen gewannen in der Saison 1983/84 die Zweitvertretungen vom SC Magdeburg und vom SC Leipzig die Staffeln Nord und Süd. Da beide nicht aufstiegsberechtigt in die Handball-DDR-Oberliga waren, ging das Aufstiegsrecht an die nächstmöglichen Mannschaften beider Staffeln über. Diese verzichteten jedoch und somit gab es keine Aufsteiger in dieser Saison in das Oberhaus.


Staffel Nord 
Den Staffelsieg sicherte sich die zweite Mannschaft des SC Magdeburg. Da Zweitvertretungen nicht aufstiegsberechtigt waren, ging das Aufstiegsrecht an die Zweitplatzierte BSG FIKO Rostock über, die dieses aber nicht war nahmen. Damit gab es aus der Staffel Nord keinen Aufsteiger in die Handball-DDR-Oberliga. In der Relegation konnte sich Post Magdeburg gegen die BSG Traktor Lommatzsch aus der Staffel Süd behaupten und hielt die Klasse. Die beiden Aufsteiger aus der Bezirksliga Stahl Eisenhüttenstadt und HSG PH Magdeburg stiegen nach nur einem Jahr wieder in die Drittklassigkeit ab.

Abschlusstabelle 

 Teilnehmer an der Relegation zum Verbleib in der DDR-Liga   Absteiger in die Bezirksliga  (N) Aufsteiger aus der Bezirksliga  (*) Zweitvertretungen waren nicht aufstiegsberechtigt  (**) BSG FIKO Rostock nahm sein Aufstiegsrecht nicht war

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel Süd 
Die Zweitvertretung des SC Leipzig sicherte sich den Staffelsieg vor der des TSC Berlin. Die Vorentscheidung fiel am 20. Spieltag in Berlin, als die Leipzigerinnen das direkte Duell gewannen. Da zweite Vertretungen nicht aufstiegsberechtigt waren, ging das Aufstiegsrecht an die Drittplatzierte HSG DHfK Leipzig über, die dieses aber nicht war nahmen. Somit stieg auch aus der Staffel Süd keine Mannschaft in die Handball-DDR-Oberliga auf. Als Aufsteiger aus der Handball-DDR-Bezirksliga traten die Betriebssportgemeinschaften (BSG) Wismut Schneeberg, Turbine Leipzig und WBK 67 Halle-Neustadt an. Schneeberg mit Platz sieben und Leipzig mit Platz acht konnten die Klasse halten. Lediglich Halle-Neustadt stieg nach nur einem Sieg und einem Unentschieden postwendend wieder in die Drittklassigkeit ab. Begleitet wurden sie von der BSG Traktor Lommatzsch nach fünfjähriger Zugehörigkeit, welche in der Relegation gegen den Nordvertreter Post Magdeburg verlor und der BSG Fortschritt Cottbus nach sechsjähriger Zugehörigkeit.

Abschlusstabelle 

 Teilnehmer an der Relegation zum Verbleib in der DDR-Liga   Absteiger in die Bezirksliga  (N) Aufsteiger aus der Bezirksliga  (*) Zweitvertretungen waren nicht aufstiegsberechtigt  (**) HSG DHfK Leipzig nahm sein Aufstiegsrecht nicht war

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Relegation 
In den Spielen der beiden Tabellenzehnten wurde der fünfte Absteiger in die Bezirksliga ermittelt.

|}
 Absteiger in die Bezirksliga

Aufstiegsrunde zur DDR-Liga 
Fünf Mannschaften aus den 15 Bezirksligen stiegen in die DDR-Liga auf. In fünf Gruppen zu je drei Mannschaften, ermittelten die 15 Bezirksmeister bzw. aufstiegsberechtigten Vereine die Aufsteiger. Die Erstplatzierten jeder Gruppe stiegen auf. Jede Mannschaft bestritt in ihrer Gruppe zwei Heimspiele und zwei Auswärtsspiele.

Staffel 1 
In der Staffel 1 spielten die Meister aus den Bezirken Rostock, Neubrandenburg und Frankfurt (Oder).
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 2 
In der Staffel 2 spielten die Meister aus den Bezirken Potsdam, Cottbus und Leipzig.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 3 
In der Staffel 3 spielten die Meister aus den Bezirken Schwerin, Magdeburg und Berlin.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 4 
In der Staffel 4 spielten die Meister aus den Bezirken Gera, Karl-Marx-Stadt und Dresden.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Staffel 5 
In der Staffel 5 spielten die Meister aus den Bezirken Halle, Erfurt und Suhl.
Abschlusstabelle

|}

Kreuztabelle
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Aufstiegsrunde dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Literatur

Weblinks 
 

1983
Handballsaison 1983/84